Carrizal (llamado también aguazal, juncal, cañaveral, estero, marisma o pantano) generalmente se refiere al hábitat natural que se presenta en las planicies inundables. Además, puede hacer referencia a:

Localidades o divisiones administrativas

En Argentina 

 Carrizal, localidad del departamento General Ángel V. Peñaloza, provincia de La Rioja.
 Alto Carrizal, localidad del departamento Famatina, provincia de La Rioja.
 Bajo Carrizal, localidad del departamento Famatina, provincia de La Rioja.
 El Carrizal, localidad y distrito de la provincia de Mendoza.

En Chile 
 Carrizal Alto, localidad de la Región de Atacama.
 Carrizal Bajo, localidad de la Región de Atacama.

En Costa Rica 
  Carrizal, distrito tercero del cantón de Alajuela, ubicado en la provincia homónima.

En El Salvador 
 El Carrizal, municipio del departamento de Chalatenango.

En España 
 Carrizal (Arzúa), despoblado de la parroquia de Figueroa, municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña (Galicia).
 Carrizal (Coristanco), lugar de la parroquia de Coristanco, municipio de Coristanco, en la provincia de La Coruña (Galicia).
 Carrizal (Soto y Amío), localidad del municipio de Soto y Amío, en la provincia de León (Castilla y León).
 Carrizal (Valderrueda), localidad del municipio de Valderrueda, en la provincia de León (Castilla y León).
 Cerecinos del Carrizal, municipio de la provincia de Zamora (Castilla y León).
 Carrizal de Ingenio, barrio del municipio de Ingenio, en la provincia de Las Palmas (Canarias).
 El Carrizal (Albacete), localidad del municipio de Riópar, en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha).
 El Carrizal (Las Palmas), localidad del municipio de Tejeda, en la provincia de Las Palmas (Canarias).
 El Carrizal (Madrid), localidad del municipio de Orusco de Tajuña (Comunidad de Madrid).
 La Carrizal, parroquia del concejo de Tineo (Asturias).
 Los Carrizales, caserío del municipio de Buenavista del Norte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
 O Carrizal, lugar de la parroquia de A Regueira, municipio de Pastoriza, en la provincia de Lugo (Galicia).
 Torres del Carrizal, municipio de la provincia de Zamora (Castilla y León).
 Ventas del Carrizal, localidad del municipio de Castillo de Locubín, en la provincia de Jaén (Andalucía).

En México 

 Carrizal, localidad del estado de Chihuahua.
 El Carrizal, localidad del estado de Oaxaca.
 Carrizal, localidad del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Veracruz.

En Puerto Rico 

 Carrizal, barrio del municipio de Aguada.
 Carrizales, barrio del municipio de Hatillo.

En República Dominicana 
 Carrizal, comunidad del municipio de San José de Las Matas.

En Venezuela 
 Carrizal, municipio del estado de Miranda.
 Carrizal, localidad del estado de Miranda, y capital del municipio anterior.

Otros artículos en Wikipedia 
 Carrizal, capítulo de la serie de televisión chilena Los 80.
 La batalla de El Carrizal (1916), que se llevó a cabo entre Estados Unidos y México.
 El dique de El Carrizal, en el río Tunuyán, en Argentina.

Enlaces externos